Dinosaur Island ("isola dei dinosauri" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Dinosaur Island – film del 1994 diretto da Fred Olen Ray e Jim Wynorski
L'isola dei dinosauri (Dinosaur Island) – film del 2002 diretto da Will Meugniot
Dinosaur Island - Viaggio nell'isola dei dinosauri (Dinosaur Island) – film del 2014 diretto da Matt Drummond

Fumetto 
Dinosaur Island – isola immaginaria che comparve in vari fumetti pubblicati dalla DC Comics